Die 4. Weltcupsaison wurde 1980/81 bei fünf Stationen in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Italien ausgefahren.  Weiter Saisonhöhepunkt waren die Rennrodel-Weltmeisterschaften, die im schwedischen Hammarstrand stattfanden.

Im Einsitzer der Herren teilten sich erstmals Ernst Haspinger und Paul Hildgartner den ersten Rang der Gesamtwertung. Auch die folgenden beiden Ränge wurden von Italienern besetzt, somit gab es einen italienischen Vierfachtriumph. Bei den Doppelsitzern gewann das Duo Günter Lemmerer und Reinhold Sulzbacher mit 40 Punkten. Ihr Landsmann Georg Fluckinger sammelte 42 Punkte, allerdings mit zwei verschiedenen Partnern (Karl Schrott und Franz Wilhelmer). Bei den Frauen gewann die Österreicherin Angelika Schafferer zum dritten Mal in Folge und gleichzeitig zum letzten Mal die Weltcupwertung.

Weltcupergebnisse

Gesamtstand im Einsitzer der Frauen

Gesamtstand im Einsitzer der Männer

Gesamtstand im Doppelsitzer der Männer

Weblinks 
 Online-Version aus Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL * 50 Years FIL. 1957 – 2007 hier S. 8/9

Wintersport-Weltcup 1980/81
1980/1981